Оруджева — женская форма фамилии .
 Оруджева, Гюльпута Мансум кызы (1922—2010) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Оруджева, Иззет Мирза Ага кызы (1909—1983) — советский химик.
 Оруджева, Тойфа Махмуд кызы (1919—?) — Герой Социалистического Труда (1950).